Norte  — em inglês, North
North (álbum)  — dos Matchbox Twenty (2012)
North (Carolina do Sul) — localidade dos EUA
North (filme)  — de Rob Reiner (1994) com Elijah Wood, intitulado O Anjo da Guarda (Brasil) e North - O Puto Maravilha (Portugal)

Ou ainda:
North Bank — uma das divisões da Gâmbia